Diokles z Koryntu (VIII w. p.n.e.) – grecki biegacz, olimpijczyk
 Diokles (ur. ok. 240 p.n.e., zm. ok. 180 p.n.e.) – grecki matematyk
 Diokles (ur. ok. 350 p.n.e., zm. ?) – grecki lekarz
 Diokles (ur. 104, zm. po 146) – starożytny sportowiec

Zobacz też 
 Dioklecjan